Седжуик:

 Седжуик — город США, штата Канзас, расположенный в двух округах: Харви и Седжуик.
 Седжуик — округ, расположенный в штате Канзас, США.
 Седжуик — один из 64 округов штата Колорадо (США).

См. также 
 Седжвик